На цій сторінці наведено перелік ботанічних пам'яток природи під назвою «Віковий дуб»:
 Віковий дуб — Вінницька область, Бершадський район
 Віковий дуб — Вінницька область, Погребищенський район
 Віковий дуб — Вінницька область, Чернівецький район
 Віковий дуб — Вінницька область, Шаргородський район
 Віковий дуб — Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Віковий дуб — Дніпропетровська область, Павлоградський район
 Віковий дуб — Житомирська область, Хорошівський район
 Віковий дуб — Запоріжжя, острів Хортиця
 Віковий дуб — Запоріжжя, місцевість Верхня Хортиця 
 Віковий дуб —  Київ 
 Віковий дуб-1 — Луганська область, м. Золоте
 Віковий дуб-2 — Луганська область, м. Золоте
 Віковий дуб — Луганська область, м. Ровеньки
 Віковий дуб — Львів
 Віковий дуб — Львівська область, Миколаївський район
 Віковий дуб — Львівська область, Дрогобицький район
 Віковий дуб — Львівська область, Самбірський район
 Віковий дуб — Львівська область, м. Сколе (центр міста)
 Віковий дуб — Львівська область, м. Сколе (вул. Князя Святослава, 13)
 Віковий дуб — Львівська область, м. Стрий
 Віковий дуб — Львівська область, Яворівський район (скасовано)
 Віковий дуб — Львівська область, Яворівський район, смт Немирів
 Віковий дуб — Одеська область, Балтський район
 Віковий дуб «Чорна ніч» — Одеська область, м. Одеса
 Віковий дуб — Сумська область, м. Буринь
 Віковий дуб-1 — Черкаська область, Жашківський район
 Віковий дуб-2 — Черкаська область, Жашківський район
 Віковий дуб — Черкаська область, Звенигородський район
 Віковий дуб — Черкаська область, Канівський район
 Віковий дуб — Черкаська область, Маньківський район
 Віковий дуб — Черкаська область, Тальнівський район
 Віковий дуб, квартал 35 — Черкаська область, Шполянський район
 Віковий дуб, квартал 39 — Черкаська область, Шполянський район
 Віковий дуб — Черкаська область, Уманський район
 Віковий дуб — Херсонська область, м. Херсон

Інші 
 Віковий дуб Крістера — м. Київ
 Віковий дуб черешчатий — Київська область, Макарівський район
 Віковий дуб - партизанський пост — Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Слюсарівський віковий дуб — Одеська область, Савранський район

Дуб віковий 
 Дуб віковий — Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ
 Дуб віковий — Чернігівська область, смт Козелець

Див. також 
 Багатовіковий дуб
 Вікові дуби
 Дуб звичайний (пам'ятка природи)
 Дуб звичайний (1 дерево)
 Дуб черешчатий (пам'ятка природи)
 Дуб Шевченка
 Богданів дуб